Trois navires de l'US Navy portent le nom dUSS New Jersey, d'après l'État du même nom :
 l', un cuirassé de  qui participe à la Première Guerre mondiale ;
 l', un cuirassé de classe Iowa en service de 1943 à 1991, maintenant un navire musée à Camden (New Jersey) ;
 l', un sous-marin de  lancé en 2021.

New Jersey